Тони Револори (; имя при рождении Энтони Киньонес (); род. ) — американский актер. Он наиболее известен по роли Зеро Мустафы в Отель "Гранд Будапешт" (2014), за которую он был номинирован на многочисленные актерские премии, и Флэша Томпсона в фильмах кинематографической вселенной Marvel Человек-паук: Возвращение домой (2017), Человек-паук: Вдали от дома (2019) и Человек-паук: Нет пути домой (2021).

Ранняя жизнь
Тони родился и вырос в Анахайме, штат Калифорния. Его родители, Соня и Марио Киньонес, родом из , Гватемала. Его отец был актером в ранние годы его жизни в Гватемале. Брат Тони, Марио Киньонес (также известный как Марио Револори), тоже актер. Урожденный Энтони Киньонес, он принял фамилию своей бабушки по отцовской линии "Револори". У Тони есть младший брат, Бенджамин Револори, который изобразил младшую версию своего персонажа, принца Грейдона, в сериале Disney+ .

Карьера
Тони начал свою карьеру как детский актер, получив свою первую роль в возрасте двух лет в рекламе детского питания. Его первой главной ролью была роль молодого Зеро Мустафы в комедии Уэса Андерсона Отель "Гранд Будапешт". В 2014 году IndieWire назвал его одним из лучших актеров в возрасте до двадцати лет.

Тони сыграл Флэша Томпсона в супергеройском фильме Кинематографической вселенной Marvel 2017 года Человек-паук: Возвращение домой и его продолжении в 2019 году. Из-за его кастинга и того факта, что персонаж был переосмыслен как не стереотипный спортсмен-хулиган, Тони получал письма с ненавистью и угрозами расправы от некоторых поклонников комиксов. В 2021 году Тони вернулся в третьем фильме Человек-паук: Нет пути домой. У него также была главная роль в комедии  , вместе Джейсона Манцукаса.

17 июня 2022 года Тони появился в одноименной пародии с седьмого студийного альбома рэпера Logic Vinyl Days, в которой он звонит, чтобы подтвердить вечер кино с артистом.

В июле 2022 года Nickelodeon объявил, что Тони озвучит персонажа Дьюса Горгона в мультсериале  2022 года.

Награды
В 2018 году Тони был удостоен премии Impact Award  за “Выдающуюся роль в кинофильме”.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США